HFL ist die Abkürzung für:
  Niederländischer Gulden (auch hfl)
  Hungarian Football League, höchste Spielklasse für American Football in Ungarn

HfL ist die Abkürzung für:
 Hochschule für Lehrerbildung

Abkürzung